Генель () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Генель, Альберт (1833—1918) — немецкий историк права, германист, юрист, либеральный политический деятель.
 Генель, Георг (1879—1945) — немецкий художник.
 Генель, Кристиан Генрих (1715—1787) — немецкий медик, врач генерального штаба и личным врач курфюрстов Саксонии.
 Генель, Эрнст (1811—1891) — немецкий скульптор.